Leonor de Lancaster, condesa de Arundel (11 de septiembre de 1318 – 11 de enero de 1372) fue la quinta hija de Enrique, III conde de Lancaster, y Maud Chaworth.

Primer matrimonio y descendencia 
El 6 de noviembre de 1330, Leonor se casó con John de Beaumont, II barón Beaumont (m. 1342), hijo de Henry Beaumont, IV conde de Buchan y I barón Beaumont (c.1288-1340), y Alice Comyn (1289-3 de julio de 1349). John murió en un torneo el 14 de abril de 1342, mientras Leonor servía como dama de Felipa de Henao.
Tuvieron un hijo nacido en Gante: Henry Beaumont, III barón Beaumont, (4 de abril de 1340-25 de julio de 1369), casado con Margaret de Vere (m. 15 de junio de 1398), hija de John de Vere, VII conde de Oxford por su mujer Maud de Badlesmere. Henry y Margaret tuvieron un hijo, John Beaumont, IV barón Beaumont (1361-1396).

Segundo matrimonio 
El 5 de febrero de 1345, Leonor volvió a casarse con Richard FitzAlan, X conde de Arundel en la Iglesia de Ditton Stoke Poges, Buckinghamshire,.

Richard había desposado a Isabel le Despenser siendo niños. Cuando su suegro, Hugo Despenser el Joven, fue apresado y ejecutado, Clemente VI concedió la nulidad y declaró bastardo al hijo del matrimonio. El 4 de marzo de 1345, este mismo pontífice le concedió una bula a Richard y Leonor, por haber vivido en pecado y por el parentesco de esta con la primera esposa del conde de Arundel, Isabel, que era su prima.

De este segundo matrimonio nacieron:

 Richard (1346–1397), sucesor de su padre como conde de Arundel.
 John Fitzalan (antes de 1349 - 1379)
 Thomas Arundel (c. 1353 - 19 de febrero de 1413), Arzobispo de Canterbury
 Joan FitzAlan (1347/1348 - 7 de abril de 1419), esposa de Humphrey de Bohun, VII conde de Hereford. Su hija. María de Bohun, se casó con el futuro Enrique IV de Inglaterra
 Alice FitzAlan (1350 - 17 de marzo de 1416), esposa de Thomas Holland, II conde de Kent.
 Mary FitzAlan (m. 29 de agosto de 1396), esposa de John Le Strange, IV Lord Strange de Blackmere.
 Eleanor FitzAlan (1348 - m. 29 de agosto de 1396), esposa de Anthony Browne.

Vida posterior 

Eleanor murió en Arundel. Fue enterrada en el Priorato de Lewes, Sussex, Inglaterra. Su marido, que la sobrevivió cuatro años, pidió que le enterrasen "cerca de la tumba de Leonor de Lancaster, mi mujer, y deseo que mi tumba no sea más alta que la de mi mujer, que ningún hombre de armas, caballo, o carruaje, u otra pompa, esté presente en mi funeral, solo cinco linternas (...) y que me dejen yacer sobre el cuerpo de mi mujer."

Las efigies atribuidas a Leonor y Richard, condes de Arundel, en la Catedral de Chichester son el tema del poema An Arundel Tomb, de Philip Larkin.

Ascendencia 
</center>

Referencias

Bibliografía 
 Fowler, Kenneth. The King's Lieutenant, 1969
 Nicolas, Nicholas Harris. Testamenta Vetusta, 1826.
 Weis, Frederick Lewis, Ancestral Roots of Certain American Colonists Who Came to America Before 1700, Líneas: 17-30, 21-30, 28-33, 97-33, 114-31

Inglesas del siglo XIV
Casa de Brienne
Casa de Plantagenet
Fallecidos en 1372
Nacidos en 1318